Alex Abouladzé (1945-1978), poète français ;
 Tenguiz Abouladzé (1924-1994), réalisateur soviétique et géorgien.